Patty Caper (en Hispanoamérica "Cangrestratagema" y en España "La Historia de la Hamburguesa") es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6.

Sinopsis 
Todo comienza en el Crustáceo Cascarudo cuando Don Cangrejo quiere ver a Bob Esponja. Entonces cuando entra se ve a Don Cangrejo con solo la luz de la lámpara. Don Cangrejo le dice a Bob Esponja que se ha acabado la fórmula Secreta y Bob Esponja empieza a gritar. Pero Don Cangrejo le dice que tiene que recoger de un camión la fórmula. Luego pulsa una alarma y todo el Crustáceo Cascarudo se cierra y se ve al camión con la fórmula lleno de escoltas. Cuando coge un maletín se da cuenta de que no hay nada en el maletín y empieza a llorar otra vez. De repente se da cuenta de que alguien ha hecho un agujero en la caja para robarla. Entonces Bob Esponja y Patricio deciden buscarla. Primero fueron al Balde de Bocados para ver si Plankton la había robado. Pero no la había robado.

Luego fueron a la Casa de Arenita para ver si Arenita la había robado. Pero no la había robado. A continuación van a la Casa de Bob Esponja para ver si Gary la había robado. Pero no la había robado. Después van a la casa de Calamardo para ver si Calamardo la había robado. Pero no la había robado. Cuando Bob Esponja vuelve al Crustáceo Cascarudo le dice a Don Cangrejo que ha perdido la fórmula, y Don Cangrejo acusa a Bob Esponja de que la fórmula la robó él, pero al final el quien la había robado era Don Cangrejo para no pagar la entrega. A Don Cangrejo le llevan ante el juez y le castiga con dar Cangreburgers gratis durante todo un día.

Detalles 
Personajes presentes (en orden):
 Clientes
 Calamardo Tentáculos
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Eugenio H. Cangrejo
 Escoltas
 Jefe de los escoltas
 Patricio Estrella
 Sheldon J. Plankton
 Karen (Bob Esponja)
 Arenita Mejillas
 Gary caracol
 Policías
 Juez

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008